Первый мировой рекорд в беге на 100 метров среди женщин был зафиксирован Международной федерацией женского спорта (Fédération Sportive Féminine Internationale, FSFI) в 1922 году. В 1936 году FSFI вошла в состав ИААФ.

На 20 сентября 2012 года ИААФ (и до неё FSFI) ратифицировали 43 мировых рекорда в этой дисциплине.

Ручной секундомер (1922—1976) 
До 1 января 1975 года официальные мировые рекорды в лёгкой атлетике фиксировались ручным секундомером, хотя ещё с 1930-х годов на соревнованиях эпизодически применялся автоматический хронометраж. В приведённой ниже таблице альтернативное время по электронному секундомеру (если оно есть) показано в колонке примечаний. К концу 1960-х годов ручной секундомер уже становится анахронизмом. На всех крупных соревнованиях применяется электронный секундомер (сначала параллельно с ручным хронометрированием, а потом без него). При параллельном ручном и электронном хронометрировании официальном считалось время, измеренное ручным секундомером. Как правило, время победителя определялось шестью параллельно включаемыми ручными секундомерами, результат усреднялся и округлялся до десятых. Время и последовательность пересечения финишной линии остальными участниками определялось либо людьми-наблюдателями, либо киносъёмкой на финише. Когда от ручного хронометрирования отказались, официальное время стало определяться как округлённое до десятых электронное время. При этом возникла некоторая несовместимость результатов — ручное хронометрирование за счёт медленной реакции человека-секундометриста в среднем давало результат на 0,24 секунды лучше, чем электронное.

Электронный секундомер (с 1975 года) 
Уже в 1920-е годы ручной секундомер, измерявший время с точностью до 0,1 с, не удовлетворял требованиям объективного судейства в соревнованиях на коротких дистанциях. Поскольку улучшить мировой рекорд на 0,1 с было чрезвычайно сложно, десятки спортсменов официально показывали одно и то же время и являлись соавторами мировых рекордов. Кроме того, на процесс измерения времени оказывал влияние «человеческий фактор», например, время реакции хронометриста. В результате к концу 1960-х годов ручной секундомер стал повсеместно вытесняться автоматическим электронным. Но поскольку результаты всё ещё фиксировались с точностью до 0,1 с, а чётких правил округления не существовало, возникали различные казусы. Например, результат 11,23 с Вайомии Тайес на Олимпиаде 1964 года в Токио был округлён до 11,2 с, а результат 11,22 с Цзи Чжэн, показанный в 1970 году — до 11,0 с.

Только с 1 января 1975 года была официально введена регистрация мировых рекордов по электронному секундомеру для дистанций менее 400 метров. В таблицу мировых рекордов в качестве первого «электронного» рекорда задним числом включили результат Вайомии Тайес, показанный на Олимпиаде 1968 года в Мехико и зафиксированный электроникой .

См. также 
 Хронология мировых рекордов в беге на 100 метров (мужчины)

Примечания

Ссылки 
 Лёгкая атлетика России
 Лёгкая атлетика

Бег 00100 ж
Бег на 100 метров